Bullhead Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bullhead Mountain (New York)
 Bullhead Mountain (Alleghany County, North Carolina)
 Bullhead Mountain (Buncombe County, North Carolina)
 Bullhead Mountain (Wilkes County, North Carolina)
 Bullhead Mountain (Llano County, Texas)
 Bullhead Mountain (Real County, Texas)